Vair (rivier), een rivier in Frankrijk
Vair (heraldiek), een pelswerk in de heraldiek